New Angel (新・エンジェル, Shin Angel) es una serie de OVAs basada en el manga Angel de U-Jin. La serie consta de 5 episodios y fue prececida por un único OVA titulado Angel, como el manga original. Producidos por Pink Pinneapple y Triple X en 1994 y editados en Estados Unidos y Francia por ADV Films, estos OVAs aparecieron en España de la mano de Manga Vídeo, dentro de su sello AnimeX, gozando de un notable éxito. En total fueron editados 4 capítulos, primero en dos cintas VHS y más tarde en un único DVD, dejando la serie inconclusa. El quinto y último episodio fue emitido en Vía Digital con un nuevo doblaje.

Argumento 

El protagonista de la historia es Kosuke Atami, un adolescente pervertido y algo marginado socialmente que se reencuentra con su amiga de la infancia Shizuka Himenoki, quien ha pasado de ser una dulce niña a una mujer de armas tomar. Kosuke y Shizuka se prometieron de niños, y aunque para Kosuke sólo fue un juego, Shizuka se lo toma completamente en serio y sigue interesada sentimentalmente en Kosuke. Por su parte, el protagonista se entretiene sexualmente con otras compañeras de clase sin prestar especial atención a Shizuka, pero a medida que avanza la historia su relación se va acercando progresivamente.

Capítulos 

El primero de los OVAs nos introduce a los protagonistas, mostrándonos la decepción de Shizuka al ver que Kosuke ya no es el niño ejemplar que conocía, si no un personaje lascivo y desagradable. En este primer episodio los protagonistas se enfrentan a la aparición en el instituto de una supuesta chica fantasma.

En el siguiente episodio Kosuke deberá evitar que su compañera de clase Miki se suicide por mal de amores. Todo es debido a una confusión causada por una rival de Miki, enamorada del mismo chico que ella. Atami deberá poner solución al asunto, no sin antes beneficiarse sexualmente de las dos chicas.

En el tercer OVA, titulado "Experiencia de juventud", Kosuke y Shizuka son invitados a la casa de verano de su amigo Akira (y casualmente, el mejor amigo de Kosuke, Yamada, también veranea allí), quien abusa de su supuesta criada, que perdirá ayuda a Kosuke a cambio, obviamente, de favores sexuales.

El cuarto OVA, "Novia por una semana", nos narra una semana de convivencia de Kosuke y Shizuka (puesto que los padres de ambos están de viaje) donde Kosuke intentará por todos los medios aprovecharse de Shizuka, sin mucho éxito. Después de varios intentos, una llamada de los padres de Shizuka cambiará su relación para siempre: deberán separarse en pocos días puesto que los padres de Shizuka se mudan a Inglaterra. En este episodio también conocemos a Kenji, un buen amigo de Kosuke, y a su novia.

El capítulo final es un intento de Shizuka de conquistar de una vez por todas a Kosuke, por lo que pide consejo a una de sus amigas. Estos consejos son de lo más disparatado y no harán más que confundir a Kosuke. Nuestro protagonista aun desconoce su futura separación con Shizuka y está desconcertado por su cambio de actitud (de excesivamente recatada a totalmente accesible). Finalmente, cuando sólo queda una noche para que vuelvan los padres de Shizuka y deban mudarse a Londres, Himenoki se juega sus últimas cartas porque quiere hacer realidad los sueños de Kosuke antes de marcharse. Es la última noche que pasarán juntos y la quieren aprovechar, pero los amigos de Kosuke se presentan en casa de improvisto con ganas de fiesta, dificultando que los protagonistas culminen el acto.

Angel (manga original)

Angel es una de las obras más longevas de U-Jin, conocido autor de temática ecchi y hentai. Su publicación empezó en el Weekly Young Sunday de Shogakukan con el nombre de Angel: Highschool Sexual Bad Boys & Girls Story, pero fue interrumpida en 1991 (habiéndose publicado 3 volúmenes) puesto que la obra fue considerada demasiado explícita para una publicación shounen. Más tarde fue publicada íntegramente por la editorial Cybele alcanzando un total de 7 tomos recopilatorios. En la portada se podía leer la frase "We came back!" ('Hemos vuelto').

Polémica

El manga de Angel se vio envuelto en polémica tanto en Japón como en Francia. En el país nipón el público se encontraba altamente sensibilizado por una serie de homicidios de niños ocurridos en Saitama, perpetrados por un otaku. Este hecho endureció el control de las publicaciones para adolescentes. Las asociaciones de padres creían que Angel, manga que mostraba a adolescentes en situaciones de alto contenido sexual, y que estaba gozando de una creciente popularidad, era nocivo para la juventud, hecho que propició su interrupción. Cuando el manga fue publicado de nuevo en otra editorial, fue calificado como 'para adultos'. El propio autor incluyó un capítulo en el manga denunciando la persecución que sufría su serie y arremetiendo contra la falsa moral de las asociaciones de padres.

Por su parte, en Francia, el manga tuvo serios problemas durante su publicación, ya que, de nuevo, las asociaciones de padres pusieron el grito en el cielo. Angel contribuyó en cierta manera a la imagen que se estaba ganando el manga en los 90, época en la que era visto como 'cómics repletos de sexo y violencia' que hacen peligrar la integridad moral de la juventud. La editorial Tonkam, responsable de la traducción de Angel, capeó el temporal de la mejor manera que pudo y completó la publicación de la serie, a pesar de la lluvia de críticas.

Angel (OVA) 

Anteriormente a New Angel, fue editado otro OVA basado en el manga de U-Jin. Titulado simplemente Angel, este único OVA producido por Green Bunny en 1990 tiene un diseño más cercano al manga original, y en él Kosuke se enfrenta a un perturbado profesor que se dedica a abusar de las alumnas. Este OVA fue comercializado en vídeo y Laser Disc únicamente en Japón por la subsidiaria de Pionner, Humming Bird. Fue reeditado en DVD en 2001.

Angel (Película) 

En 1997 fueron realizadas dos películas de imagen real basadas en el manga homónimo de U-Jin. La primera de ellas, Angel: Ichiban Saisho wa Anata ni A.Ge.Ru (エンジェル　一番最初はあなたにア・ゲ・ル) fue lanzada en febrero, y la segunda, Angel: Shotai Fumei no Joo-sama!? (Hen) (エンジェル　正体不明の女王様！？【編】) fue editada en abril. Estas adaptaciones siguen de manera más o menos fiel el argumento del manga y están protagonizadas por conocidas actrices porno japonesas como Mizuki Kanno o Yui Kawana. Estos dos films fueron editados también en Estados Unidos en 2008 por Kitty Media.

Videojuegos 

Un único videojuego fue producido, basado en el manga original. Angel para NEC-9801 fue editado en 1993 por Cocktail Soft. Se trata de la típica aventura conversacional, tan frecuente en juegos de temática hentai.

Angel: the women whom delivery host Kosuke Atami healed (Secuela) 

En 2006 U-Jin decidió continuar la serie realizando una secuela donde el protagonista, Kosuke Atami, es ahora un divorciado de 34 años que trabaja como gigoló a domicilio y que se dedica a ayudar a la gente como hacía en su época de instituto. En este manga Kosuke ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en un hombre hecho y derecho con apariencia del típico salaryman japonés, con una tez mucho más seria que cuando era un adolescente. También presenciaremos la aparición de algunos personajes de la serie original tales como Yamada o Shizuka, a la que Kosuke aun recuerda con cariño (e incluso sueña con ella), lamentando su ruptura. La serie se compone de 5 volúmenes y tiene una secuela llamada Angel: Season II, que cuenta con otros 5 tomos en su haber.

Enlaces externos 

 New Angel en SoftCel Pictures (en inglés)
 Angel (manga) en ebookjapan (en japonés)

Anime de 1994
Anime y manga hentai

en:New Angel